Mount Carmel Cemetery ist der Name folgender Friedhöfe in den Vereinigten Staaten:

 Mount Carmel Cemetery (Dallas County), Arkansas
 Mount Carmel Cemetery (Honolulu County), Hawaii
 Mount Carmel Cemetery (Hillside), Illinois
 Mount Carmel Cemetery (Charles County), Maryland
 Mount Carmel Cemetery (Wyandotte), Michigan
 Mount Carmel Cemetery (Stearns County), Minnesota
 Mount Carmel Cemetery (Howard County), Nebraska
 Mount Carmel Cemetery (Bainbridge), Ohio
 Mount Carmel Cemetery (Oklahoma County), Oklahoma
 Mount Carmel Cemetery (Northumberland County), Pennsylvania
 Mount Carmel Cemetery (Scranton), Pennsylvania
 Mount Carmel Cemetery (El Paso), Texas
 Mount Carmel Cemetery (Ysleta), Texas
 Mount Carmel Cemetery (Middletown), Frederick County, Virginia